Un attouchement est un contact physique, rituel, furtif, ou une caresse légère, et pouvant exprimer  
 l'affection, 
 l'attrait physique, 
 l'amour, 
 la pratique de la masturbation, 
 des pratiques hétérosexuelles ou homosexuelles.

Médecine 

Dans le domaine de la médecine, un attouchement désigne :
 l'action de toucher légèrement un organe pour l'ausculter,
 l'action de toucher une plaie pour la soigner,
 dans le cas d'un guérisseur, l'action de toucher avec les mains ou avec un objet, en particulier une relique, dans le dessein de guérir.

Droit 
 Attouchement sexuel : en droit, les attouchements effectués ou subis sous la contrainte peuvent être reconnus comme relevant d'une agression sexuelle.

Geste
Relation humaine
Technique médicale